Бевер:
 Бевер (Бельгия) (также фр. Бьевен) — коммуна в Бельгии, область Фландрия, провинция Фламандский Брабант.
 Бевер (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Бевер (приток Везера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 4512.
 Бевер (приток Вуппера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 27362.
 Бевер (приток Эмса) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, речной индекс 318.
 Бевер (приток Осте) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.